Аннапурна может означать:

 Аннапурна — горный массив в Гималаях, высочайшая вершина которого достигает высоты 8091 метр над уровнем моря.
 Аннапурна — национальный парк в Непале.
 Аннапурна, она же Парвати — индуистская богиня, супруга бога Шивы.
Annapurna Interactive — издатель компьютерных игр
Annapurna Pictures — кинопроизводственная и дистрибьюторская компания